Мадейра (, означава „дърво, дървен материал“) може да се отнася за:
 Мадейра, архипелаг в Атлантическия океан, част от Португалия
 Мадейра (остров), остров в Атлантическия океан, част от Португалия
 Мадейра (вино), вид бяло вино, произвеждано в Португалия
 Мадейра (река), Южна Америка, приток на река Амазонка

Вижте също 
Мадера (, означава „дърво, дървен материал“), срещано с погрешното изписване Мадейра, може да се отнася за:
 Мадера, град в окръг Мадера, щата Калифорния, САЩ
 Мадера, окръг в щата Калифорния, САЩ, в който се намира град Мадера